Натуральне число 851
 851 рік до нашої ери
 851 рік нашої ери